Всё идёт по плану

 «Всё идёт по плану» — песня группы «Гражданская оборона»
 «Всё идёт по плану» — альбом группы «Гражданская оборона»